Склад збірної Хорватії на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Хорватія
Хорватія 2012